Іван Додіг і Марсело Мело були чемпіонами попереднього року, але в півфіналі їх перемогли Фелісіано Лопес і Марк Лопес.

У фіналі Лопеси перемогли братів Браянів з рахунком 6–4, 6–7(6–8), 6–3.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2016 у тенісі